Фёдор Вадковский:
 Вадковский, Фёдор Иванович (1712—1783) — полковник Семёновского полка, генерал-аншеф, сенатор, дед декабриста Ф. Ф. Вадковского.